Лу́каш Ва́ха (; родился 13 мая 1989 года в городе Прага, Чехословакия) — чешский футболист, опорный полузащитник клуба «Спарта» и сборной Чехии.

Клубная карьера 

Ваха — воспитанник пражской «Славии». Из-за высокой конкуренции он на правах аренды выступал за «Яблонец» и «Баник». Летом 2009 года Лукаш покинул «Славию» и подписал соглашение со «Слованом» из Либерца. 25 июля в матче против «Кладно» он дебютировал за новую команду в Гамбринус лиге. 23 августа в поединке против «Динамо» из Ческе-Будеёвице Ваха забил свой первый гол за «Слован». В сезоне 2011/2012 Лукаш помог клубу выиграть чемпионат. 23 августа 2012 года в матче Лиги Европы против днепропетровского «Днепра» он забил гол.

В начале 2013 года Ваха перешёл в столичную «Спарту». 23 февраля в матче против «Словацко» он дебютировал за пражский клуб. 1 июня в поединке против «Дуклы» Лукаш забил свой первый гол за «Спарту». В сезоне 2013/2014 он стал чемпионом и обладателем Кубка Чехии. 2 октября 2014 года в поединке Лиги Европы против швейцарского «Янг Бойз» Лукаш забил гол. В 2015 году Ваха помог Спарте завоевать Суперкубок страны.

Карьера в сборной 
В 2009 году Ваха в составе молодёжной сборной Чехии принял участие в молодёжном чемпионате мира в Египте. На турнире он сыграл в матчах против команд Австралии, Бразилии, Коста-Рики и Венгрии.

В 2011 году Лукаш помог молодёжной команде занять четвёртое место на молодёжном чемпионате Европы в Дании. На турнире он сыграл в матчах против сборных Украины, Испании, Швейцарии и Белоруссии.

21 мая 2014 года в товарищеском матче против сборной Финляндии Ваха дебютировал за сборную Чехии.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 

Командные

 «Слован» (Либерец)
  Чемпионат Чехии по футболу — 2011/12

 «Спарта» (Прага)
  Чемпионат Чехии по футболу — 2013/14
 Обладатель Кубка Чехии — 2013/14
 Обладатель Суперкубка Чехии — 2014

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 Профиль на официальном сайте «Спарты» 
 
 
 Профиль на официальном сайте Первой лиги 
 Профиль на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии 
 
 Профиль на сайте eu-football.ru

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Яблонец»
Игроки ФК «Баник» Острава
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Спарта» Прага